30-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 21 листопада до 20 грудня 1962 року в Єревані.

Турнірна таблиця

Література 
 XXX чемпионат СССР по шахматам. Ереван, 1962: Бюллетень совета Союза спортивных обществ и организаций Армянской ССР. Ереван, 1962. № 1–15.

Чемпіонати СРСР із шахів
1962 у шахах‎
Листопад 1962
Грудень 1962